Émile Poirier (né le  à Montréal, dans la province du Québec, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie 
Émile Poirier débute en 2011 en LHJMQ avec les Olympiques de Gatineau. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2013 par les Flames de Calgary.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2011-2012|| Olympiques de Gatineau || LHJMQ|| 67|| 15|| 25|| 40|| 53|| 4|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
|2012-2013|| Olympiques de Gatineau || LHJMQ|| 65|| 32|| 38|| 70|| 101|| 10|| 6|| 4|| 10|| 14
|-
|2013-2014|| Olympiques de Gatineau || LHJMQ|| 63|| 43|| 44|| 87|| 129|| 9|| 7|| 3|| 10|| 26
|-
|2013-2014|| Heat d'Abbotsford || LAH|| 2|| 2|| 2|| 4|| 0|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2014-2015|| Flames de l'Adirondack || LAH|| 55|| 19|| 23|| 42|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Flames de Calgary || LNH|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|-
| 2015-2016 || Heat de Stockton || LAH || 60 || 12 || 17 || 29 || 51 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Flames de Calgary || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Heat de Stockton || LAH || 43 || 6 || 11 || 17 || 64 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Heat de Stockton ||LAH ||65 ||7 ||24 ||31 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Moose du Manitoba ||LAH ||24 ||3 ||5 ||8 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Moose du Manitoba ||LAH ||50 ||6 ||8 ||14 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || HC Košice|| Extraliga Slovaque || 18|| 9|| 8|| 17|| 14|| 4|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2021-2022 || Dinamo Riga || KHL ||39 ||9 ||9 ||18 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Djurgården Hockey || SHL ||11 ||3 ||2 ||5 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2022-2023 || Iserlohn Roosters || DEL || || || || || ||

| 8 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en décembre 1994
Naissance à Montréal
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Olympiques de Gatineau
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Flames de l'Adirondack
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du Heat de Stockton
Joueur du HC Košice
Joueur du Dinamo Riga